Облицювальна цегла, лицьова цегла — вид цегли, який призначений для зовнішньої обробки стін або фундаментів будівель і споруд. Головне призначення облицювальної цегли — прикрашати будівлі.

Класифікація облицювальної цегли 

У залежності від призначення лицювальна цегла ділиться на:

 Фасонну;
 Фактурну;
 Глазуровану;
 Клінкерну;
 Гіперпресовану;
 Ангобіровану.

Фасонна облицювальна цегла 

Цей виріб має досить оригінальну форму. Часто кути і ребра у такої цегли округлені, грані можуть бути криволінійними або скошеними.

Такий виріб знайшов застосування як дизайнерське оформлення:

 Фасадів будівель;
 Колон;
 Арок;
 Парканів.

Іноді фасонна цегла виготовляється за особистим бажанням замовника.

Фактурна цегла 

Відмінною рисою цього виду цегли є певний рельєф поверхні. Будівлі, облицьовані такою цеглою, матимуть дуже красивий, акуратний і естетичний зовнішній вигляд.

Глазурована цегла 

Для глазурованої цегли характерна глянсова блискуча поверхня. Виготовляється за особливою технологією виробництва: на глину після випалу наноситься глазур, потім випал повторюється. У підсумку відбувається утворення склоподібного шару, що не пропускає воду і володіє хорошою стійкістю до низьких температур. Знамениті мозаїчні панно викладаються саме з цього виду цегли.

[Глазурована цегла] підходить як для зовнішньої, так і для внутрішньої обробки стін будівель.

Ангобірована облицювальна цегла 

Ангобірована цегла також як і глазурована, найчастіше затребувана в дизайнерській обробці стін. Однак поверхня такого виробу, навпаки, матова. Обов'язково слід пам'ятати, що на поверхні такого матеріалу не повинно бути напливів, здуття, тріщин або бульбашок. Все це — заводський брак.

Клінкерна облицювальна цегла 
Цей вид цегли можна називати керамічним, так як технологія і сировина повністю ідентичні. Різниця лише в температурі випалу, яка становить до 1900°, наближаючи глину до точки розплаву.

Такий виріб має ряд унікальних фізико-технічних характеристик:

 Низький показник водопоглинання (максимум 5 %);
 Висока міцність матеріалу (марка міцності досягає показника М350);
 Матеріал морозостійкий (відповідний показник — до F150, де число 150 означає кількість циклів заморожування і відтаювання).

Найчастіше застосовується при облицюванні цоколів, а також при будівництві заміських будинків і котеджів. Через щільну структуру цегла володіє низькою теплопровідністю.

Облицювальна гіперпресована цегла 
Облицювальна гіперпресована цегла є одним з найсучасніших будматеріалів. Її доцільно використовувати як при фасадних роботах, так і при будівництві огорож, колон та парканів. Також її застосовують як цокольну цеглу.

Гіперпресована цегла — це один з різновидів штучного каменю. До складу виробу входять:

 Суміш дробленого вапняку;
 Високоякісні барвники;
 Цемент.

Ще однією перевагою гіперпресованої цегли є її багата колірна гамма, різні варіанти фактур і прекрасні експлуатаційні характеристики. Основними перевагами матеріалу є:

 Висока міцність;
 Морозостійкість;
 Вологостійкість;
 Стійкість до впливів хімічних речовин, різких перепадів температур та механічної деформації;
 Тривалий термін експлуатації.

Міцність кладки з цегли гіперпресованої залежить від:

 Міцності самої цегли;
 Міцності зчеплення виробу із розчином.

Відмінності між видами облицювальної цегли 
Незважаючи на багато схожих рис, різні види облицювальної цегли можуть відрізнятися одна від одної. Серед найпоширеніших відмінностей можна виділити наступні:

 Різні форми і розміри наскрізних отворів;
 Відмінності у формі, фактурі, кольоровій гамі і габаритах цегли.
 Різниця в типі використовуваної як сировини глини;
 Різниця в масовій частці добавок;
 Відмінності в застосовуваних барвниках;
 Різниця в технологіях виробництва.

Див. також 
 Керамічна цегла
 Цегла
 Силікатна цегла
 Клінкерна цегла
 Гіперпресована цегла

Цегла